Zamunda steht für:
 Zamunda (Gattung) , 2007, Heuschrecken-Gattung aus der Tribus Aphonoidini, Unterfamilie Podoscirtinae, Familie Echte Grillen
 Zamunda fuscirostris (, 1969), Heuschreckenart aus der Gattung Zamunda
 Zamunda humeralis , 2007, Heuschreckenart aus der Gattung Zamunda
 fiktiver afrikanischer Staat Zamunda in den Filmen Der Prinz aus Zamunda und Der Prinz aus Zamunda 2